Куде́лка () — фамилия чешского происхождения. Известные носители:

 Куделка, Джеймс (род. 1955) — канадский хореограф, руководитель Национального балета Канады в 1996—2005 годах.
 Коуделка, Зденек (род. 1969) — чешский юрист и политик.
 Куделка, Йозеф (род. 1938) — чешский фотограф.
 Куделка, Роман (род. 1989) — чешский прыгун с трамплина, участник Олимпийских игр.
 Куделка, Рональд — австрийский кёрлингист и тренер.
 Куделка, Эдельтрауд (род. 1948) — австрийская кёрлингистка и тренер.